Фариба Адельха (; род. 1959) — французский учёный-антрополог иранского происхождения. Доктор философии (1990).

Биография 
Родилась 25 апреля 1959 года в Тегеране. С 1977 года живёт во Франции.  Окончила Университет Тегерана, где получила степень бакалавра в области литературы, и  Страсбургский университет (диплом по французскому языку). С 1993 года работает в  Институте политических исследований (Париж).

Активная исследовательница иранской революции, Адельха многократно путешествовала, привнося свою лепту в изучение и объяснение того, как иранцы приспособились к жизни в исламском государстве.  Её исследования посвящены социальным и политическим изменениям в Иране во второй половине XX века.

В книге «Революция с женским голосом: Женщины Исламского острова» представлены результаты многочисленных интервью с иранскими женщинами, проведённых в середине 1980-х годов. Многие из  женщин, сторонниц иранской революции, считают ислам по существу эгалитарной религией, хотя и нуждающейся в новом толковании. Сама  Адельха  считает свои исследования едва ли не первой существенной попыткой дать голос иранским женщинам.

Следующей важной работой Фарибы стала книга «Быть ​​современным в Иране», посвящённая очевидным переменам в иранском обществе, когда они избрали  Мохаммада Хатами президентом, решительно отвергнув утвержденного кандидата исламского режима. Эта книга  «должна быть обязательно прочитана всеми, кто хочет понять политические и социальные перемены в Иране за последние два десятилетия», — отметил  Эрик Хугланд в «Журнале исследований Палестины».

Адельха также известна как автор многих публикаций в научных изданиях Iranian Studies и Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée.

Арест и обвинения в шпионаже 

5 июня 2019 года Адельха была задержана властями Ирана по подозрению в шпионаже и  помещена в тюрьму Эвина, что на севере Тегерана.

Библиография 
 Ramadan et politique
 l'Iran
  Being Modern in Iran (The CERI Series in Comparative Politics and International Studies)
 The Thousand and One Borders of Iran: Travel and Identity (Iranian Studies)
 The Moral Economy of the Madrasa (New Horizons in Islamic Studies: Second Series)
 Les mille et une frontières de l'Iran: Quand les voyages forment la nation
 El estado del mundo
 Un péril islamiste? (Interventions) (French Edition)
 The Moral Economy of the Madrasa: Islam and Education Today (New Horizons in Islamic Studies); совместно с Кэйко Сакураи
 Being Modern in Iran (The CERI Series in Comparative Politics and International Studies) by Fariba Adelkhah
 Thermidor en Iran (Espace international) (French Edition)
 Etre moderne en Iran (Recherches internationales) (French Edition)
 La révolution sous le voile: Femmes islamiques d'Iran

Примечания

Ссылки 
 Sciences Po site 
 Книги Фарибы Адельха на Amazon

Антропологи Франции
Выпускники Страсбургского университета
Выпускники Тегеранского университета
Писатели Франции
Персоналии:Шпионаж